Bisan-dong (koreanska: 비산동) kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Bisan-dong, Anyang, stadsdel, Gyeonggi, 
 Bisan-dong, Gumi, stadsdel, Norra Gyeongsang, 
 Bisan-dong, Daegu, stadsdel, Daegu,